Szabó Nóra (1939–) festőművész, formatervező-művész
 Szabó Nóra (?–) színész, a Fagyöngyök című Ember Judit-film szereplője (Szabó Eleonóra?)
 Szabó Nóra (1984–) magyar labdarúgó (Astra)
 Szabó Nóra (1988–) magyar atléta, hosszútávfutó
 Szabó Nóra (?–) műfordító, 2017-ben Babits Mihály műfordítói ösztöndíjat nyert
hasonló nevű személyek
 Hoover Szabó Nóra (1971–) textil- és ruhatervező